Гробовщик:
 Гробовщик — специалист по изготовлению гробов; также — похоронных дел мастер.
 «Гробовщик» — прозаическое произведение А. С. Пушкина, входящее в цикл повестей «Повести покойного Ивана Петровича Белкина».
 «Гробовщик» — постановка П. Н. Фоменко на ТВ (1991) по одноимённому произведению А. С. Пушкина.
 «Гробовщик» — фильм Гарета Робертса ()
 «Гробовщик» — песня российской и советской рок-группы «Король и шут».
 Гробовщик (род. 1965) — американский рестлер.

См. также 
 The Undertaker — неизданный альбом Принса (1993 год).
 Гробоносец — человек, несущий гроб во время похорон.